Рахимзода, или джамоат имени Боки Рахимзоды () — сельская община (джамоат) в Раштском районе Таджикистана. Расстояние от центра джамоата (село Санги-Малики) до центра района (пгт Гарм — 21 км. В состав джамоата входят 21 деха (сельских населённых пунктов). Население — 12 114 человек (2015 г.), таджики.

Населённые пункты

История 
Образован в составе Гармского района, как кишлачный совет Шульмак с центром в кишлаке Сангималики 5 января 1965 года. В него вошли села Буни-сафиен, Гариф, Гулканд, Дуоба, Дих-диха, Дахани гумуш, Дахана, Зарифи, Киртинг, Кшинбог, Намнарут, Насрут, Почеи боло, Почеи поен, Порвог, Рубоз, Санги кар, Сиехдон, Сангималики, Хилмони, Хуштерок, Хилезон, Чухтаки боло, Чухтаки поен, Шохиндара, Шулмак, Шуле, Япалоки, Яшм из подчинения поселкового Совета Навабад. 

29 мая 1980 был переименован в кишлачный совет Рахимзоде.

Примечания 

Сельские джамоаты Раштского района
Сельские общины Таджикистана